Buell Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buell Hill (Middlesex County, Connecticut)
 Buell Hill (Windham County, Connecticut)